Боливар может означать:

 Боливар — широкополая шляпа, бывшая модной в 1820-х годах.
 Боливар — вымышленная лошадь из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем», цитата из которого («Боливар не вынесет двоих») стала крылатой.
 Боливар — валюта Венесуэлы.
 Боливар — монеты, выпускаемые банком Венесуэлы.
 Молодёжный оркестр Венесуэлы имени Симона Боливара — венесуэльский симфонический оркестр.
 Боливарианизм — левое политическое движение, ставящее своей целью объединение стран Латинской Америки в одно государство.

Фамилия:
 Боливар, Марселино (род. 1964) — венесуэльский боксёр.
 Боливар, Игнасио (1850—1944) — испанский натуралист и энтомолог, специалист по прямокрылым. Академик Испанской королевской академии наук и Королевской академии испанского языка.
 Боливар, Симон (1783—1830) — руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.
 Боливар, Хосе (род. 2000) — перуанский футболист.

Футбол:
 Боливар — бразильский футболист.
 Боли́вар — самый титулованный футбольный клуб Боливии.

Топонимы:
 Боливар — департамент в Колумбии.
 Боливар — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Валье-дель-Каука.
 Боливар — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Каука.
 Боливар — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Сантандер.
 Боливар — штат на юго-востоке Венесуэлы.
 Боливар — муниципалитет штата Трухильо в Венесуэле.
 Боливар — провинция в Эквадоре.
 Боливар — муниципалитет в Сальвадоре, в департаменте Ла-Унион.
 Сьюдад-Боливар — город в Венесуэле. Столица штата Боливар.
 Сенарруса-Пуэбла-де-Боливар — муниципалитет в Испании.
 Боливар — группа нефтяных месторождений в Венесуэле.
 Пик Боливар — высочайшая вершина Венесуэлы.
 Боливар — вершина и одноимённое месторождение железных руд в Венесуэле.
 Боливар — округ штата Миссисипи, США.
 Боливар — провинция в центральной части Эквадора.
 Боливар — станция метро в Буэнос-Айресе и Париже.